Список мечетей Крыма — список мечетей Крыма существующих и утраченных, о которых имеются исторические свидетельства.

Имеющие охранный статус

Без охранного статуса

Разрушенные мечети

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

 
Крым